Not Bad for No Tour è un EP del gruppo rock statunitense R.E.M. pubblicato nel 2001.

Tracce
All the Way to Reno (Edit)
All the Way to Reno (recorded live by Pat McCarthy at the Museum of Television and Radio, New York City, on May 18, 2001 for Y100)
She Just Wants To Be (recorded live by Pat McCarthy at the Museum of Television and Radio, New York City, on May 18, 2001 for Y100)
The One I Love (recorded live by Jamie Candiloro of MMM, Sydney on June 1, 2001)
So. Central Rain (recorded live by Jamie Candiloro at France Inter, Studio 104, Paris on May 7, 2001)
Beat a Drum (Recorded live by Jamie Candiloro at the Museum of Television and Radio, Los Angeles on June 8, 2001 for WXRT)

Collegamenti esterni